Breitkopf kan syfta på:

 Johann Gottlob Immanuel Breitkopf, tysk boktryckare.
 Michael Breitkopf, tysk musiker.

Österrike 

 Breitkopf (bergstopp i Österrike, Kärnten), Politischer Bezirk Spittal an der Drau, 
 Breitkopf (bergstopp i Österrike, Salzburg, Politischer Bezirk Zell am See, lat 47,23, long 12,37), 

Robotskapade Österrikeförgreningar